Zwiagincewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Zwiagincewo – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Zwiagincewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Zwiagincewo – wieś w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet wysokski)
 Zwiagincewo – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego (sielsowiet wysznierieutczanski)
 Zwiagincewo – wieś w obwodzie orłowskim

Strony ujednoznaczniające